Jung är ett efternamn eller släktnamn som finns dels i Korea, dels i andra delar av världen.

Personer med släktnamnet Jung

Med koreanska givna namn och sydkoreansk nationalitet

Män
 Jung Bu-Kyung (född 1978), judoutövare
 Jung Chan-Sung (född 1987), MMA-utövare
 Jung Ho-Seok (född 1994), rappare
 Jung Hong-won (född 1944), jurist och politiker
 Jung Jae-sung (född 1982), badmintonspelare
 Jung Ji-Hyun (född 1983), brottare
 Jung Jin-Sun (född 1984), fäktare
 Jung Soo-Keun (född 1977), basebollspelare
 Sungha Jung (född 1996), gitarrist
 Jung Sung-ryong (född 1985), fotbollsspelare
 Jung Woo-Young (född 1989), fotbollsspelare

Kvinnor
 Jung Eun-ji (född 1993), sångare och skådespelare
 Jung Gil-Ok (född 1980), fäktare
 Jung Ha-na (född 1990), sångare
 Jung Hyo-Jung (född 1984), fäktare
 Jung Jae-eun (född 1980), taekwondoutövare
 Jung Kyung-eun (född 1990), badmintonspelare
 Jung Sun-Yong (född 1971), judoutövare
 Jung Sung-Sook (född 1972), judoutövare

Övriga
 Aagot Jung (1932–2021), finländsk radio- och TV-redaktör
 Alexander Jung (1799–1884), tysk skriftställare
 Arne Jung (1918–1995), svensk flygofficer
 Bertel Jung (1872–1946), finländsk arkitekt
 Bo Jung (1931–2014), svensk fysiker
 Carl Gustav Jung (1875–1961), schweizisk psykolog, författare och mystiker
 Casper Jung (1920–1998), svensk ingenjör
 Dora Jung (1906–1980), finländsk textilkonstnär
 Edgar Julius Jung (1894–1934) tysk jurist och politiker, konservativ
 Erik Jung (1883–1961), svensk lantmätare och kommunalpolitiker
 Erland Jung (1908–1989), svensk ingenjör
 Franz Jung (1888–1963), tysk författare, nationalekonom och politiker
 Franz Josef Jung (född 1949), tysk politiker, CDU
 George Jung (född 1942), amerikansk narkotikabrottsling
 Guido Jung (1876–1949), italiensk finansman och politiker
 Helge Jung (1886–1978), svensk militär, överbefälhavare
 Ingvar Jung (1910–1989), svensk ingenjör, professor och företagsledare
 Irmeli Jung (född 1947), finländsk porträttfotograf
 Ivar Jung (1892–1942), svensk geodet
 Jan Jung (1922–2005), svensk statistiker
 Jessica Jung (född 1989), sydkoreansk-amerikansk sångare
 Johann Heinrich Jung-Stilling (1740–1817), tysk mystiker
 Krystal Jung (född 1994), sydkoreansk-amerikansk sångerska och skådespelare
 Lovieanne Jung (född 1980), amerikansk softbollsspelare
 Melchior Jung (c. 1615–1678), svensk glasbruksledare
 Michael Jung (född 1982), tysk ryttare
 Märta Jung (1889–1979), svensk skolledare
 Nicole Jung (född 1991), sydkoreansk-amerikansk sångare
 Salar Jung (1829–1883), indisk politiker
 Stig Jung (1915–2001), svensk officer
 Sungha Jung (född 1996), sydkoreansk gitarrist
 Théodore Jung (1833–1896), fransk general och författare
 Torsten Jung (1880–1961), svensk ingenjör och industriman
 Valter Jung (1879–1946), finländsk arkitekt
 Victor Jung (1845–1897), svensk filolog och skolledare

Se även 
 Jung (olika betydelser), flera
 Jung (auktor)
 Ljung (efternamn), svenskt efternamn
 Junge
 Jungius
 Junger

Koreanska efternamn
Tyska efternamn
Svenska efternamn
Efternamn i Finland